Michael Kent Young (ur. 1949) – amerykański prawnik, prezydent Texas A&M University
 Michael Warren Young (ur. 1949) – amerykański genetyk, noblista

Sportowcy 
 Michael Brian Young (ur. 1976) – amerykański baseballista
 Michael Darcy Young (ur. 1944) – kanadyjski bobsleista
 Michael David Young (ur. 1961) – amerykański koszykarz 
 Michael Wayne Young (ur. 1962) – amerykański futbolista